Jäglitz steht für:
 Jäglitz (Prignitz), kleiner Fluss in der Prignitz
 Jäglitz (Karthane), linker Zufluss der Karthane, bei Dannenwalde, Gemeinde Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Jäglitz, deutscher Name des Ortes Jegielnica in der Woiwodschaft Opole in Polen
 Alte Jäglitz, rechter Zufluss der Dosse, bei Scheunstelle, Ortsteil Strodehne, Gemeinde Havelaue, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Neue Jäglitz, rechter Zufluss der Havel, bei Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Vorwerk Jäglitz, wüst gefallenes Vorwerk im Ortsteil Waldsiedlung der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Westliche Jäglitz, rechter Zufluss der Jäglitz (Prignitz), bei Kyritz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg